Платанар Абахо 1. Сексион има више значења:

 Платанар Абахо 1. Сексион, Ла Кримеа (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Платанар Абахо 1. Сексион, Лос Мангос (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику